Auberjonois est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :
 Fernand Auberjonois (1910-2004), grand reporter et écrivain d'origine suisse, naturalisé américain ;
 Isaac Louis Auberjonois (1741-1815), homme politique vaudois ;
 René Auberjonois (1872-1957), peintre suisse ;
 René Auberjonois (1940-2019), acteur américain ;
 Victor Auberjonois (1804-1871), préfet du district de Lausanne (Suisse).

Voir la page d'homonymie René Auberjonois (homonymie)

Homonymie de patronyme